Takao – montagna del Giappone
 Takao – nome proprio di persona giapponese
 Takao – protagonista del manga e anime Beyblade
 Takao – incrociatore della marina imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale
 Akira Takao – astrofilo giapponese
 6104 Takao – asteroide della fascia principale